Archesabella bartrumi är en ringmaskart som beskrevs av Hayward 1977. Archesabella bartrumi ingår i släktet Archesabella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. 

Artens utbredningsområde är havet kring Nya Zeeland. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bartrumi